Эдоардо Креспи Поцци (, 3 октября 1849, Милан — 15 марта 1910) — итальянский , шахматный организатор и меценат.

В 1880 году основал Миланское шахматное общество. Был чемпионом общества, а с 1883 года — его президентом.

В 1881 году занял 4-е место в 3-м национальном турнире (сейчас считается неофициальным чемпионатом Италии). В этом турнире впервые применил вариант французской защиты 1. е4 е6 2. d4 d5 3. Кс3 Кf6 4. Сg5 Се7 5. С:f6 С:f6 6. Кf3. Позже немецкий теоретик О. Кордель назвал это продолжение вариантом Фрица (на основе партии Фриц — Мэзон, 3-й конгресс Германского шахматного союза, Нюрнберг, 1883 г.). Креспи долго оспаривал авторский приоритет.

Позже сыграл ряд матчей с сильными немецкими мастерами. Много лет участвовал в местных итальянских соревнованиях. Незадолго до смерти завещал свою коллекцию шахматной литературы миланской библиотеке «Braidense». Также Креспи оставил средства на проведение турнира собственного имени. Три таких турнира сейчас считаются неофициальными чемпионатами Италии.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Adriano Chicco e Giorgio Porreca, Dizionario enciclopedico degli scacchi, Mursia 1971.

Ссылки 

Меценаты Италии